Ersteinsatz wird in verschiedenen Kontexten gebraucht. Für den 

 Ersteinsatz bei der Feuerwehr, siehe Ersteinsatz (Feuerwehr)
 Ersteinsatz von Atomwaffen, siehe Verzicht auf den Ersteinsatz